Hebron ist der Name mehrerer Orte:

im Westjordanland:
 Hebron 
 Gouvernement Hebron, Verwaltungsbezirk

in Kanada:
 Hebron (Labrador)
 Hebron (Prince Edward Island)
 Hebron (New Brunswick)
 Hebron (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Hebron (Arkansas)
 Hebron (Connecticut)
 Hebron (Illinois)
 Hebron (Indiana)
 Hebron (Iowa)
 Hebron (Kentucky)
 Hebron (Maine)
 Hebron (Maryland)
 Hebron (Nebraska)
 Hebron (New Hampshire) 
 Hebron (New York)
 Hebron (North Dakota)
 Hebron (Ohio)
 Hebron (Texas)
 Hebron (West Virginia)
 Hebron (Wisconsin), im Jefferson County
 Hebron (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin
 Hebron Township (Michigan)
 Hebron Township (Pennsylvania)

in Indien:
 Hebron (Indien)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Hebron (Stillpond, Maryland), NRHP-ID: 78001471
 Hebron (Bethel, Missouri), NRHP-ID: 78001677

Siehe auch
 Hebron Township
 Titularbistum Hebron
 Hebron (biblische Person)